Самарский государственный медицинский университет — государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования медицинского профиля, расположенное в Самаре. Осуществляет подготовку гражданских специалистов с высшим медицинским, фармацевтическим, экономическим и гуманитарным образованием от общеобразовательных учебных заведений до докторантуры. Открытию данного вуза предшествовало существование медицинского факультета Самарского государственного университета (1919—1927), закрытого из-за отсутствия финансирования. Является материнским вузом для Самарского военно-медицинского института Министерства обороны Российской Федерации (1999—2006), Университета Реавиз (с 1993).

История 
Вуз основан в 1930 году как Средне-Волжский краевой медицинский институт (1930—1934), далее переименован в Самарский медицинский институт (1934—1935), Куйбышевский медицинский институт (1935—1939). Существенную реорганизацию претерпел в 1939 году, когда на его базе была создана 2-я Куйбышевская военно-медицинская академия (1939—1942). После передислоцирования в Самарканд реорганизован во второй раз в Куйбышевский медицинский институт им. Д. И. Ульянова (1942—1990), далее — Самарский медицинский институт (1990—1992). C 1943 по 1965 год — однофакультетный институт, с 1965 по 1990 год — многофакультетный.
В состав преподавателей КМИ-СамГМУ проходили по конкурсу, но не работали известнейшие российские учёные — хирург и клинический анатом В. Ф. Войно-Ясенецкий, микробиолог Н. Ф. Гамалея. Кафедрой акушерства и гинекологии КВМА заведовал основоположник отечественной гинекологии И. Ф. Жордания.

Рейтинги 
 Получил класс «D», в рейтинге высших учебных заведений Содружества Независимых Государств, составленном агентством «Эксперт РА».
 В 2022 году занял 1201-1300 место в Международном рейтинге «Три миссии университета» ;
  48 место в рейтинге вузов России по версии РАЭКС, 2022 ;
 Рейтинги вузов RAEX по направлениям подготовки: медицина и здравоохранение - 19 место

Структура 
В структуру университета входят 13 факультетов и более 80 кафедр; собственные клиники на 1210 пациентов, 3 образовательных и 7 научно-исследовательских институтов, а также научно-исследовательская лаборатория, научная медицинская библиотека СамГМУ (фонд свыше 600 тыс. томов), 3 интернет-центра на 120 мест и свыше 20 мультимедиа- и компьютерных классов.
В университете успешно работают 6 диссертационных советов по 15 специальностям. Подготовка научных кадров в аспирантуре и докторантуре
проводится по 38 специальностям.
Ежегодно в университете обучаются более 8000 студентов. Штат преподавателей — свыше 1500 человек, в том числе 2 академика РАН, 8 заслуженных деятелей науки России, 3 заслуженных работника высшей школы РФ, 19 заслуженных врачей России.
В качестве учебных баз используются 5 собственных корпусов и более 35 клинических учреждений города и области.

Ректорат 
Ректор - профессор РАН Колсанов Александр Владимирович, д.м.н. 

Президент — академик РАН профессор Г.П. Котельников. 

Проректоры:
 По учебной работе — д.фарм.н., профессор Авдеева Елена Владимировна
 По научной работе — д.м.н. профессор Давыдкин Игорь Леонидович
 По развитию регионального здравоохранения, директор института профессионального образования — д.м.н., профессор Палевская Светлана Александровна
 По управлению имущественным комплексом  - Неймарк Григорий Владиславович
По административной работе, социальным и общим вопросам — к.пед.н., Живцов Владимир Юрьевич.

Институты 
 Клинической медицины (директор — д.м.н. доцент Константинов Дмитрий Юрьевич, заместители директора — к.м.н. доцент Иванов Михаил Федорович, к.м.н. доцент Чемидронов Сергей Николаевич)
 Педиатрии (директор — д.м.н. доцент Калинин Владимир Анатольевич, заместитель директора — д.м.н. профессор Жирнов Виталий Александрович)
 Фармации (директор - д.х.н. доцент Воронин Александр Васильевич, заместитель директора — д.фарм.н. Петрухина Ирина Константиновна)
 Профилактической медицины (директор - д.м.н. доцент Сазонова ОЛьга Викторовна, заместитель директора - к.м.н. доцент Гаврюшин Михаил Юрьевич)
 Социально-гуманитарного и цифрового развития медицины (директор — к.м.н. доцент Захарова Елена Владимировна)

 Стоматологический (директор д.м.н. профессор Трунин Дмитрий Александрович, заместитель директора д.м.н. профессор Потапов Владимир Петрович, заместитель директора д.м.н. доцент Попов Николай Владимирович)
Инновационного развития (директор к.м.н. доцент Чаплыгин Сергей Сергеевич)
 Институт экспериментальной медицины и биотехнологий (директор д.б.н., доцент Лимарева Лариса Владимировна)
 Сестринского образования (директор д.м.н. профессор Карасева Лариса Аркадьевна)
 Профессионального образования (директор д.м.н. профессор Палевская Светлана Александровна, заместитель директора - Нестерова Светлана Геннадьевна)
 НИИ восстановительной медицины и реабилитологии (директор д.м.н. профессор Яшков Александр Владимирович)
 НИИ гематологии, трансфузиологии и интенсивной терапии (директор д.м.н. профессор Давыдкин Игорь Леонидович)
 НИИ гигиены и экологии человека (директор д.м.н. Сазонова Ольга Викторовна)
 НИИ профпатологии
 НИИ офтальмологии (директор д.м.н. профессор Золотарёв Андрей Владимирович)

Клинические структурные подразделения 
 Клиники СамГМУ (главный врач - к.м.н. доцент Измалков Николай Сергеевич)

Научно-образовательные центры 
 Доказательной медицины (руководитель — д.м.н. профессор А. С. Шпигель)
 Аддитивных технологий (руководитель — д.м.н. доцент Н. В. Попов)
 Полимерного бальзамирования в медицине (руководитель — к.м.н., доцент А.А. Миронов)
 Новых материалов

См. также 
 :Категория:Выпускники Самарского медицинского университета

Примечания

Упоминания в художественной литературе 

 В книгах Г.Л. Ратнера "Советы молодому хирургу", "Моя профессия — хирург", "Как выйти живым из больницы"
 В очерке Николая Каштанова "Как верёвочке не виться

Ссылки 
 Официальный сайт университета